Die If Stockholm Open 2006 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Oktober 2006 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Wien die BA-CA TennisTrophy und in Moskau der Kremlin Cup gespielt. Ersteres Turnier zählte zur ATP International Series Gold, während das Turnier in Moskau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war der US-Amerikaner James Blake, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter seinen Titel verteidigte. Im Finale schlug er den Finnen Jarkko Nieminen (Setzliste Nr. 5) in zwei Sätzen. Für ihn war es der achte Titel der Karriere und der fünfte der Saison.
Titelverteidiger im Doppel waren Wayne Arthurs und Paul Hanley, die dieses Jahr nicht erneut zusammen spielten, weil Arthurs seine Karriere bereits beendet hatte. Hanley spielte an der Seite von Kevin Ullyett, mit dem er zusammen als Setzlistenzweiter den Titel erneut gewann. Sie gewannen damit ihren sechsten gemeinsamen Titel. Für Ullyett war es nach 1999 und 2002 bereits der dritte Titel in Stockholm.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 659.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 680.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Stockholm